Arroyo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Arroyo (udde),

Spanien 

 Arroyo (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar